Giuseppe Greco – scultore e architetto italiano
 Giuseppe Greco – calciatore e dirigente sportivo italiano, nato nel 1958
 Giuseppe Greco – calciatore italiano, nato nel 1983
 Giuseppe Greco – criminale italiano
 Giuseppe Greco – politico italiano
 Giuseppe Greco – avvocato e giurista italiano
 Giuseppe Greco – nome reale del regista italiano Giorgio Castellani